Most Jana Pawła II w Gdańsku
 Most Jana Pawła II w Puławach

Patronat Jana Pawła II